Chevilly (Loiret)
 Chevilly (Vaud)
 Chevilly-Larue

Desambiguações de topônimos